Бра́йан Бо́йер Блисс (; , Уэбстер, Нью-Йорк, США) — американский футболист, выступавший на позиции защитника, и футбольный тренер.

Биография

Университетский футбол 
В 1983—1986 годах Блисс обучался в Университете штата Южного Коннектикута и играл за университетскую футбольную команду.

Клубная карьера 
В июне 1987 года на драфте MISL Блисс был выбран клубом «Кливленд Форс».

В 1989 году выступал в  за клуб «Олбани Кэпиталс».

1990 год провёл в  в клубе «Бостон Болтс».

В январе 1991 года Блисс уехал в бывшую Восточную Германию, где выступал последующие пять лет: полгода за «Энерги Котбус», один год за «Кемницер» и три с половиной года за «Карл Цейсс Йена».

В начале 1996 года Блисс подписал контракт с новообразованной MLS, после чего был выбран клубом «Коламбус Крю».

8 июля 1997 года «Коламбус Крю» обменял Блисса в «Метростарз» на Эй Джея Вуда.

В конце января 1998 года, перед драфтом колледжей MLS, «Метростарз» обменяли Блисса в «Канзас-Сити Уизардс» на драфт-пик. В конце июня 1998 года из-за необходимости соблюдения лимита состава в 20 игроков «Канзас-Сити» отчислил Блисса.

Международная карьера 
За сборную США Блисс сыграл 35 матчей и забил два гола. Принимал участие в футбольном турнире Олимпийских игр 1988, чемпионате мира 1990 и Кубке Америки 1995. Чемпионат мира 1994 пропустил из-за травмы колена.

Тренерская карьера 
В марте 1999 года Блисс был назначен главным тренером клуба  «Коннектикут Вулвз». Также он стал игроком клуба.

21 декабря 1999 года Блисс вошёл в тренерский штаб «Канзас-Сити Уизардс» в качестве ассистента главного тренера Боба Ганслера. 19 июля 2006 года Ганслер был уволен и Блиссу было поручено исполнять обязанности главного тренера.

29 января 2008 года Блисс присоединился к «Коламбус Крю» в качестве технического директора. После увольнения Роберта Важихи 2 сентября 2013 года Блисс временно занял пост главного тренера, при этом сохранив обязанности технического директора.

С января 2012 года также ассистировал главному тренеру сборной США до 20 лет.

6 декабря 2013 года Блисс перешёл работать в «Чикаго Файр» на аналогичную должность технического директора. 20 сентября 2015 года Фрэнк Йеллоп и оба его помощника были уволены, исполнять обязанности главного тренера на пять оставшихся матчей сезона было поручено Блиссу.

5 января 2016 года Блисс присоединился к техническому штабу «Спортинга Канзас-Сити» в качестве директора по персоналу игроков. 19 февраля 2019 года его должность была изменена на технического директора — вице-президента по персоналу игроков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Кемницер»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Коннектикут Вулвз»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Тренеры ФК «Коламбус Крю»
Тренеры ФК «Чикаго Файр»
Выпускники Университета Южного Коннектикута